Гидон Oфрат (родился 1945) — израильский искусствовед, специалист в области истории искусства (особенно истории израильского искусства). Куратор выставок во многих музеях и галереях; написал множество статей, каталогов и книг по искусству, теории эстетики и философии.

Биография 
Гидон Oфрат (Фридлендер) родился в Тель-Авиве, (Палестина). В 1970 году получил степень магистра искусствоведения Тель-Авивского университета (включая год стажировки в Брауновском университете в Провиденсе, штат Род-Айленд). Тема магистерской диссертации — «Искусство и мистика». В 1974 году получил докторскую степень в Еврейском университете в Иерусалиме на кафедре философии. Докторская диссертация на тему «Определение искусства» была издана отдельной книгой (издательство «ха-Кибуц ха-Меухад»).

В 1981—1970 годах Oфрат преподавал историю современной израильской драматургии на театральном факультете Еврейского университета в Иерусалиме, а в 1971—1995 был старшим преподавателем философии в Академии искусств и дизайна «Бецалель». В 1979 и 1976 годах курировал первые фестивальные израильские выставки: «Выставку 76» и «Выставку 79» в Доме художников (Тель-Авив). Это были «иерусалимские» художественный мероприятия, которые состоялись в рамках программы «Ха-Мидраша» в Тель-Авиве. В 1981—1980 Oфрат был куратором новаторской выставки, посвящённой росту влияния постмодернизма в израильском искусстве. Это была серия музейных выставок в иерусалимском Доме художников. В 1996—1980 он курировал более 20 выставок израильского искусства в исторических музеях и на альтернативных пространствах Израиля и Соединенных Штатов. В 1982 году Гидон Oфрат работал в должности приглашённого куратора в музее Иешива-университета в Нью-Йорке на выставке Зеева Рабана. В период с 1994 по 1993 год он был профессором искусств в Хайфском университете. В 2000—1998 читал лекции по философии и искусству в колледже еврейской культуры «Альма» и в Открытом университете в Тель-Авиве. В 2005—1999. Oфрат был одним из редакторов ежегодника «Гранки». В 2001—2000 он читал лекции по философии и кинематографии в Иерусалимской синематеке и был приглашённым профессором в Иешива-университете в Нью-Йорке. Кроме того, он был удостоен стипендии для обучения в Институте изучения иудаизма (ранее институт Аненберга) в Филадельфии, США и стипендии для приглашённых искусствоведов от правительства Нидерландов в Амстердаме для проведения научного исследования «Рембрандт и Спиноза». В 2005—2002 исполнял обязанности художественного руководителя и главного куратора израильского центра «Время для искусства» в Тель-Авиве. В 2008 году Oфрат курировал выставку в Бейт Ави Хай в Иерусалиме, а также был удостоен стипендии Шустермана для проведения лекций по израильскому и еврейскому искусству в Торонто (Канада); в сотрудничестве с Гальей Бар Ор он курировал выставку «Гегемония и множественность в израильском искусстве 50-х годов», которая была представлена в музее искусства Эйн Харод. В 2009 году Гидон Oфрат стал лауреатом Премии Министерства культуры и спорта Израиля.

Гидон Oфрат опубликовал сотни статей и эссе об искусстве и философии в израильских и зарубежных газетах и журналах. Является автором более 100 различных каталогов, посвящённых израильским художникам и групповым выставкам. Особое внимание уделяет исследованию творчества забытых художников и направлений искусства.

Изучает Талмуд с рабби Менахемом Рубиным и каббалу с Охадом Эзрахи.

Был женат на фотохудожнице Ализе Ауэрбах, живёт в Иерусалиме. Дочь Гидона Oфрата — художница Эден Oфрат.

Курируемые выставки 
 «Образ халуцим в израильском искусстве». Иерусалим, 1982 год.
 «Авраам Офек: дом», ретроспектива. Художественный музей, Эйн Харод, 1985 год.
 «Жертвоприношение Исаака в израильском искусстве». Музей израильского искусства в Рамат-Гане, 1987 год.
 «Поколение Независимости в искусстве Израиля». Музей Эрец-Исраэль, Тель-Авив, 1988 год.
 «Источники скульптуры Эрец-Исраэль: 1939—1906». Музей Герцлии, 1990 год.
 «Первая израильская керамика», 1962—1932. Музей Герцлии, 1991 год.
 «Портрет лидера в израильском искусстве». Музей искусств, Эйн Харод, 1991 год.
 Венецианская биеннале — израильский павильон (1993). Авиталь Гева: Оранжерея
 Венецианская биеннале — израильский павильон (1995). Иешуа Нойштейн, Ури Цейг и Давид Гроссман: Архив Национальной Библиотеки
 «Письменность в израильском искусстве». Музей Окленда, университет Северной Каролины, 1996 год.
 «Время для искусства». Тель-Авив
 «Возвращение в Сион, вне концепции места». 2002 год.
 «Руины я создам тебе…», образ разрушения. 2003 год.
 «Да, сделай себе». Возрождение иудаизма в израильском искусстве, 2003 год.
 Габриэль Хаус, Цемах
 Яир Гарбуз — Выставка реставрационных работ, 2006 год.
 Менаше Кадишман — «Чудо на Галилейском море», 2006 год.
 Михаль Неэман — «О, её Кинерет», 2006 год.
 Ларри Абрамсон — «Сирийско-африканская трещина», 2006 год.
 Бейт Ави Хай, Иерусалим
 «Отправляясь в горы» — Авраам Офек: коллекция, 2008 год.
 «Амос Кенан — израильское искусство». Бейт Ави Хай, 2009 год.
 Дом художников, Иерусалим
 Бецалель. Шац. Ретроспективная, 2006 год.
 Луиза Шац — ретроспективная, 2006 год.
 Захара Шац — ретроспективная, 2006 год.
 «60 лет искусству Израиля. Гегемония и множественность в израильском искусстве 50-х годов». Художественный музей, Эйн Харод, 2008 год.
 Хайфский музей
 «Новый еврейский образ», 2010 год.
 «Издательское дело — из запасов выставок», 2011 год.
 Кабинет Эмиля Ренценхофера в групповой выставке «Кураторы» в Петах-Тикве.

Библиография 
 הגדרת האמנות, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1975
 השיפוט האמנותי — קריטריונים אנטי פורמליסטים לבקורת אמנות, הוצאת דקל פרסומים אקדמאיים, תל אביב, 1978 זכה בפרס מוזיאון ישראל
 הדרמה הישראלית, הוצאת צ'ריקובר והאוניברסיטה העברית, תל אביב וירושלים, 1978
 אדמה, אדם, דם — מיתוס החלוץ ופולחן האדמה במחזות ההתיישבות, הוצאת צ'ריקובר, 1980
 סיפורה של אמנות ישראל" (בשותפות עם דורית לויטה), הוצאת מסדה תל אביב, 1980
 המסע אל מתתיהו, הוצאת שוקן, 1982
 כאן — על מקומיות אחרת באמנות הישראלית, אמנות ישראל, ירושלים, 1984
 פנחס ליטבינובסקי|ליטבינובסקי, 1984
 אבל פן 1963—1883, גלריה מעיינות, ירושלים, 1987
 בצלאל החדש 1955—1935, 1987
 חיים קיוה, הוצאת קורן, 1989
 סיפורה של אמנות ישראל — מימי «בצלאל» ב-1906 ועד ימינו, הוצאת מסדה, 1987 (בשותפות עם דורית לויטה, בעריכת בנימין תמוז)
 לגעת — אמנות ישראל בשלהי שנות ה-80 (על פוסט-מודרניזם ישראלי), 1988
 עם הגב לים — דימויי המקום באמנות ישראל ובספרותה, 1990
 גנים תלויים — ארכיטיפים של תרבות ישראלית, אמנות ישראל, ירושלים, 1993
 על הארץ — האמנות הארצישראלית : פרקי אבות, ירון גולן, 1994
 שלום סבא, המשכן לאמנות עין חרוד, 1994
 נמרוד בתפילין, אמנות ישראל ירושלים, 1996
 שלוש חשיכות — אפלטון, קאנט וקירקגור, האקדמיה, ירושלים, 1997
 דפוסי היופי — שיחות עם גמד, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1998
 מאה שנות אומנות בישראל, ווֶסטוויו-פרֶס (הארפרס וקולינס), דנוור, קולורדו, 1998
 דרידה היהודי, האקדמיה, ירושלים, 1998
 שמה — תאולוגיה של עלטה, גלריה גולקונדה, תל אביב, 1998
 שבחי גלות, הוצאת כרטא, 1999
 דרידה היהודי, אוניברסיטת סיראקוז, 2001
 בספרייתו של אריה ארוך, הוצאת בבל, 2001
 לראות בחשיכה — מירון סימה, הוצאת ש. זק, 2003
 בהקשר מקומי, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 2004
 ביקורי אמנות — פרקים על אמנים ישראלים, ההוצאה לאור של ההסתדרות הציונית העולמית, תשס"ה 2005
 כבתוך שלו — עיונים בתנ"ך ובמקורות, הוצאת ידיעות ספרים, סדרת יהדות זמננו, תל אביב, 2006
  בצלאל 100 שנה, 3 כרכים (בשותפות עם דוד טרטקובר) הוצאת מפעל הפיס ובצלאל, ירושלים, 2006
 משה טמיר — האפוס והמיתוס, הוצאת המוזיאון הפתוח תפן, 2006
 בצלאל שץ, לואיז שץ, זהרה שץ — 3 מונוגרפיות, הוצאת בית האמנים ירושלים, 2006
 הברית והמילה של ז'אק דרידה: על יהדות כפצע, כחותם וכאחרות, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2008
 ההולכים אל ההר. אברהם אופק — רישומי עקידה, בית אבי חי, ירושלים, 2008
 הגמוניה וריבוי — שנות ה-50' באמנות ישראל (בשותפות עם גליה בר אור), המשכן לאמנות עין חרוד, 2008
 אמנות מינורית — אמנות ישראלית בשחר שנות האלפיים, אמנות ישראל, ירושלים, 2010
 השיבה אל השטעטל — יהדות כדימוי באמנות ישראל, מוסד ביאליק, ירושלים, 2011
 הנמרודים החדשים, בית האמנים ירושלים, ירושלים, 2011

Примечания

Ссылки 
 המחסן של גדעון עפרת 
 הארץ, דליה מנור, «דימויי האמנות הישראלית של אידאולוג עצוב», 8.9.2004 (מוסף ספרים)
 יונתן אמיר, השגות המנוסחות בשפת התהייה  — על ספרו של גדעון עפרת «אמנות מינורית — אמנות ישראלית בשחר שנות האלפיים», במגזין ערב-רב 
 גדעון עפרת מדבר על עבודותיו של האמן אורי שטטנר, קטע וידאו Youtube 
 דניאל זילברברג, לא אוצר באדום: ראיון עם גדעון עפרת , וואלה, 7 בספטמבר 2010
 קתדרה, גדעון עפרת, מושבת 'בצלאל' בבן -שמן, 1913—1910, יולי 1981
 תערוכת הנמרודים החדשים באתר בית האמנים ירושלים
 מאמרי גדעון עפרת  באתר נתן אלתרמן 

Выпускники Еврейского университета в Иерусалиме
Искусствоведы Израиля
Музейные работники Израиля